Немецкие подводные лодки
 U-37 (1914)
 U-37 (1938)